Varens, een klasse van lagere planten
 Bernard Varen, een van de grondleggers van geografie
 Varen van Barnsley, een fractal
 Varen (Tarn-et-Garonne), een plaats in het Franse departement Tarn-et-Garonne
 Varen (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Wallis
 het over het water voortbewegen met een boot of schip
 Varen Magazine, een Belgisch watersportmagazine